Saudijska Arabija administrativno se dijeli na 13 pokrajina.

Saudijske pokrajine